Dewachen bezeichnet:

 Sukhavati, das Reine Land des Buddha Amitabha
 Ratö Dewachen, ein buddhistisches Kloster in Zentraltibet